Ceduna ist eine Kleinstadt mit 2.289 Einwohnern, die an der Westküste des australischen Bundesstaates South Australia auf der Eyre-Halbinsel liegt. Die Stadt kann entweder entlang der Küste auf dem Flinders Highway oder auf dem weiter im Landesinneren verlaufenden Eyre Highway erreicht werden kann. Der Ort befindet sich 786 Kilometer von Adelaide entfernt am Rande der baumlosen Nullarbor-Wüste an der Murat Bay. Ceduna bedeutet in der Sprache der Aborigines „Ruheplatz“. 

Ceduna liegt an einer sandigen und windgeschützten Bucht mit kleinen vorgelagerten Inseln, die zum Strandurlaub, Fischefangen und Bootsausflügen einlädt. Im Ort befinden sich Restaurants, Hotels, Motels, Caravanparks und ein Krankenhaus. Ein Hafen liegt drei Kilometer entfernt am Kap Thevenard. Ceduna ist berühmt für seine Austern und sein jährlich stattfindendes Austernfest im Oktober. Zwischen Juli und Oktober können Wale beobachtet werden. Markant für den Ort ist die Norfolk-Tanne, und in der Nähe des Ortes befinden sich Siedlungen der Aborigines. Ceduna gilt als das Tor zur Nullarbor-Wüste. Ferner können Parks wie der Yumbarra-Nationalpark, Nullarbor-Nationalpark, Nuyts-Archipelago-Conservation-Park, ein Archipel und der Pureba Conservation Park aufgesucht werden.

Klima

Weblinks 

 Offizielle Webseite des District Council of Ceduna
 Artikel auf nullarbornet.com.au (englisch)

Einzelnachweise 

Ort in South Australia
Ceduna Council